La Selve (Aisne)
 La Selve (Aveyron)
ook:
gemeenten met de naam Selve